Borgsweer (dorp), een klein dorp in de gemeente Eemsdelta in de Nederlandse provincie Groningen
 Borgsweer (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen